888 Parysatis – asteroide della fascia principale
 Parysatis – nome in greco di Parisatide